Psyché (kleedspiegel) - type passpiegel
 Psyché (toneelstuk) - toneelstuk van Molière
 Psyché (opera) - hierop gebaseerde opera van Lully en Corneille
 La Psyché (Mon atelier) - schilderij van de Belgische kunstschilder Alfred Stevens
 Psyche (Morisot) of La Psyché - schilderij van Berthe Morisot

Zie ook
 Psyche (doorverwijspagina)